Plaats in Indonesië
 Tlogoagung (Baureno), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Tlogoagung (Kedungadem), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Tlogoagung (Kembangbahu), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java